Schernus ist der Familienname der folgenden Personen:

 Herbert Schernus (1927–1994), deutscher Dirigent 
 Renate Schernus (* 1942), deutsche Psychotherapeutin und Sachbuchautorin